Стефан V может относиться к следующим лицам:

 Стефан IV (V) (папа римский)
 Стефан V (VI) (? — 891) — папа римский (885—891)
 Иштван V (1239—1272) — король Венгрии (1246—1272) из династии Арпадов
 Стефан V Лакуста — господарь Молдавского княжества в 1538—1540 гг.